Премьер-лига Бахрейна 2016/2017 () — 
60-й сезон чемпионата Бахрейна по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Хидд». Сезон начался 8 сентября 2016 года и завершился 13 мая 2017 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Чемпионат Бахрейна на сайте goalzz.com
Чемпионат Бахрейна на сайте soccerway.com

2016/2017
Бахрейн
Спорт в Бахрейне в 2016 году
Спорт в Бахрейне в 2017 году